Schikhobalotrema är ett släkte av plattmaskar. Schikhobalotrema ingår i familjen Haplosplanchnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Schikhobalotrema